Porcellis ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Porcellis (um 1582–1632), niederländisch-flämischer Marinemaler, Zeichner und Radierer
 Julius Porcellis (1610–1645), niederländischer Künstler
 Rafael Porcellis (* 1987), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Porcelli